Нурабад или Дельфан () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Нурабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Какавенд (بخش کاکاوند)
Население области на 2006 год составляло 137 385 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Лурестана